Парламентские выборы в Швейцарии проходили 29 октября 1939 года для избрания 31-го Национального совета. В результате Свободная демократическая партия стала крупнейшей парламентской партией Национального совета, получив 49 из 187 мест, хотя наибольшее количество голосов получила Социал-демократическая партия.

В связи с началом Второй мировой войны выборы не проводились в 9 из 25 кантонов Швейцарии: Аппенцелль-Аусерроден, Люцерн, Невшатель, Швиц, Золотурн, Тичино, Вале, Во и Цуг. Эти выборы стали известны как «молчаливые выборы», в которых участвовало 55 безальтернативных кандидатов.

Результаты

Примечания 

Выборы 1939 года
1939 год в Швейцарии
Выборы в Швейцарии